Die Wysschaja Liga 1978 war die 41. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 7. April und endete am 11. November 1978.

Dinamo Tiflis gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Kiew zum zweiten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab. Die Anzahl der Unentschieden, für das ein Team Punkte bekam, war auf acht Remis begrenzt.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || GEO
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UZB
 || UKR
 || RUS
 || KAZ
 || AZE
 || ARM
 || RUS
 || UKR

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. weniger Remis – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1978 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1978 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1978
1978